Odvod může být :

 odvod (technika) – odvod nějaké látky nebo média z nějakého prostoru
 odvod spalin (z topeniště komínem; z motoru výfukem)
 odvod vody (např. okapem ze střechy), tj. odvodnění

 odvod (finance) – finanční operace, platba právními předpisy předepsaných finančních částek státu
 daňový odvod
 odvod ze mzdy (daň, sociální a zdravotní pojištění)

 odvod (vojenství) – odvod branců do armády pro prezenční vojenskou službu

Související články 
 svod

Externí odkazy